Det var en lørdag aften har flere betydninger:

 Det var en lørdag aften (folkevise) – dansk folkevise
 Det var en lørdag aften (film fra 1968) – dansk film fra 1968 instrueret af Erik Balling
 Det var en lørdag aften (film fra 2003) – dansk kortfilm fra 2003 instrueret af Morten Lundgaard